Адольф Шак:
 Шак, Адольф Вильгельмович (1828—1897) — генерал-лейтенант, командир 8-го армейского корпуса.
 Шак, Адольф Фридрих фон (1815—1894) — немецкий поэт, писатель и историк литературы и искусства, меценат, основатель галереи Шака.